

Персоналії 
 Трач Анастасія Сергіївна — українська волейболістка. Сестра Ольги Трач.
 Трач Богдан Іванович — командир Станіславського ТВ-22 «Чорний ліс» УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Трач Василь Никифорович — український паразитолог, доктор біологічних наук.
 Трач Надія Степанівна — український філолог, кандидат філологічних наук.
 Трач Ольга Сергіївна — українська волейболістка, центральна блокуюча, виступає за ВК «Сєвєродончанка», майстер спорту.
 Трач Роман Станіславович — американський вчений-психолог українського походження, доктор філософії, професор, член Національної академії педагогічних наук України.
 Трач Христофор Йосипович — український військовик, поручник УПА, командир куреня «Смертоносці», Лицар Бронзового Хреста Бойової Заслуги.

Інше 
 Трач — село Косівського району Івано-Франківської області.
 Трач схожий — вид комах з родини Tenthredinidae.